Nassadel ist der Name mehrerer Orte

 Nassadel (Groß Wartenberg), heute Nosale, ein Ort im ehemaligen Landkreis Groß Wartenberg (heute Syców)
 Nassadel (Kreuzburg), heute Nasale (Byczyna), ein Ort im ehemaligen Landkreis Kreuzburg O.S. (heute Kluczbork)
 Nassadel (Namslau), heute Jastrzębie (Namysłów), ein Ort im ehemaligen Landkreis Namslau (heute Namysłów)